Ellerby (East Riding of Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Ellerby (North Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)